Kusukkat bezeichnet:
 Kusukkat (Berg), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kusukkat (Bucht), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland